Диастема () — род растений семейства Геснериевые () включающий в себя около 20 видов эпифитных корневищных трав.

Этимология названия 
Название рода переводится с греческого как () —— пространство, интервал, ссылаясь на отделённые (не сросшиеся) пыльники цветка.

Ботаническое описание 
Наземные, многолетние травы с чешуйчатыми запасающими корневищами. Растение компактное, низкорослое. Стебель короткий, неразветвленный, покрытый волосками или опушённый. Листья супротивные, обычно с длинными черешками, пластинка листа тонкая, края зубчатые или пильчатые, зелёные, пурпурно-зелёные, коричневые, часто опушённые. Соцветие терминальное, кистевидное. Чашелистики свободные, часто распростёртые. Венчик белый, красный, розовый иногда с фиолетовыми полосками или пятнами на долях, трубчатый или воронковидный слегка расширяющийся, доли венчика правильные или слегка зигоморфные. Тычинок 4, пыльники округлые. Завязь полунижняя, пестик тонкий с двойным рыльцем. Плод —— обратнояйцевидная двустворчатая коробочка.

Ареал и климатические условия 
Обитает в Боливии, Мексике, Венесуэле, от Анд до Эквадора и Перу. Растущих на влажных скалах вблизи рек, во влажных лесах на низких высотах.

Использование в культуре 
Редкое в комнатной культуре растение. Выращивают несколько видов — D. racemiferum, D. comiferum, D. vexans. С участием диастемы было создано несколько межвидовых гибридов с глоксинией и финеей.

Агротехника 
Посадка. Сажают в рыхлый, водо- и воздухопроницаемый субстрат, с добавлением торфа и песка; на дне горшка устраивают дренаж из слоя керамзита, черепков или кусочков сосновой коры.

Уход. Растение светолюбиво, но не выносит прямых солнечных лучей. Полив регулярный. Необходима повышенная влажность воздуха. Оптимальная температура 22-24°С. Регулярные подкормки комплексным удобрением: весной — 1 раза в 2 недели, летом и в начале осени — 1 раз в месяц. В конце осени растение постепенно перестают поливать и когда надземная часть усохнет, её отрезают и устанавливают горшок в прохладное место (17°С), не поливают. В феврале клубни пересаживают в свежий субстрат. Начинают поливать.

Размножение. Верхушечными черенками в конце весны, путём закоренения в легком субстрате; делением разросшегося растения; делением корневищ при пересадке ранней весной, до того как растение тронется в рост.

Виды 
Род включает 19 видов:

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007

Ссылки 
 Список видов рода Диастема на сайте The Plant List
 World Checklist of Gesneriaceae
 Диастема: фотогалерея

Геснериевые